L'EuroChallenge 2012-2013 è stata la decima edizione del torneo europeo di terzo livello per squadre di club di basket.  Il Krasnye Kryl'ja Samara ha vinto il titolo per la prima volta, battendo in finale il Pınar Karşıyaka.

Regolamento 
Alla regular season partecipano 32 squadre: 28 si sono qualificate direttamente, mentre gli altri 4 posti sono riservati alle vincenti del turno di qualificazione.

Turno di qualificazione 
Le partite di andata si sono giocate il 25 settembre 2012, quelle di ritorno il 2 ottobre.

Regular season
La regular season si è giocata dal 6 novembre all'11 dicembre 2012.

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Gruppo E

Gruppo F

Gruppo G

Gruppo H

Last 16

Gruppo I

Gruppo J

Gruppo K

Gruppo L

Quarti di finale 
Le partite si sono giocate il 12, il 14 e il 19 marzo 2013.

Final four

Finale 3º/4º posto

Finale

Squadra vincitrice

Voci correlate
Euroleague Basketball 2012-2013
ULEB Eurocup 2012-2013
EuroLeague Women 2012-2013
EuroCup Women 2012-2013
ABA Liga 2012-2013
Lega Baltica 2012-2013
Lega Balcanica 2012-2013
VTB United League 2012-2013

Collegamenti esterni

Pallacanestro nel 2012
Pallacanestro nel 2013
Euro 2012